Забе́л Есая́н (, 4 февраля 1878—1943) — армянский прозаик, поэтесса и переводчица, профессор литературы.

Биография 
Забел Есаян (девичья фамилия Ованесян) родилась 4 февраля 1878 года, в разгар русско-турецкой войны, в одном из кварталов константинопольского района Ускюдар — Силидаре, в семье Мкртича Ованесяна. Посещала начальную школу Святого Креста (Սուրբ Խաչ). С 1895 года жила в Париже, где изучала литературу и философию в Сорбонне.

Вдохновленная французским романтическим движением XIX века и возрождением армянской литературы на западно-армянском диалекте, она стала заниматься поэтическим творчеством. Её первые прозаические стихотворения («Ночная песня») появилась в журнале «Цахик» («Цветок») в 1895 году. Она публиковала короткие рассказы, литературные эссе, статьи и переводы на французском и армянском языках в периодических изданиях «Меркюр де Франс», «Юманите», «Масис», «Анаит», «Аревелян мамул». Корректировала французско-армянский словарь. Автор романов «В зале ожидания», (1903), «Вечерняя заря Скютари» (1903). Романы «Фальшивые таланты» (1905), «Даровитые люди» (1907) вызвали большой интерес к автору. Есаян разоблачала преступную политику султана Абдул-Хамида II по отношению к армянам. Живя в Париже, вышла замуж за художника Тиграна Есаяна. У них было двое детей: Софи и Грант.

После младотурецкой революции в 1908 году Забел Есаян вернулась в Константинополь. В 1909 году она побывала в Киликии, в городе Адане и опубликовала серию статей о киликийской резне. Трагической судьбе армян в Киликии посвящены её произведения: роман «Среди руин» (Աւերակներու մէջ, Константинополь, 1911), повесть «Проклятье» (1911), рассказы «Сафис» (1911) и «Новая невеста» (1911). Это не просто описание увиденного, но и обобщения и раздумья.

Есаян была единственной женщиной в списке армян, намеченных для ареста и депортации 24 апреля 1915 года в Османской империи младотурецким правительством. Но Забел, вместе с группой общественных деятельниц и жен арестованных, смогла избежать заключения и перебраться в Болгарию, а затем на Кавказ, в Тифлис, где занималась вопросами устройства армянских беженцев, записывая их рассказы о зверствах, которые имели место во время геноцида армян. Одновременно вела большую общественную деятельность, собирая для пострадавших деньги, одежду, питание и медикаменты.

1918 год застал её на Ближнем Востоке в организации переселения беженцев и сирот. Во время этих поездок ею написаны повести «Последний стакан» (Վերջին բաժակը), «Моя душа в изгнании» (Հոգիս աքսորեալ, 1919), «Мелиха Нури ханум» (последняя увидела свет в 1927 году в Армении, а через год была переведена на французский язык и издана в Париже).

Её поддержка Советской Армении была искренней. В романе «Отступающие силы» (Նահանջող ուժեր, 1923) она описывает жизнь простых людей того времени. В 1926 году она побывала в Армении и вскоре после этого опубликовала свои путевые впечатления под характерным названием «Прометей освобожденный» (Պրոմէթէոս ազատագրուած, Марсель, 1928). В 1933 году она решила обосноваться в Советской Армении вместе со своими детьми. В 1934 году приняла участие в первом съезде советских писателей СССР в Москве.

Живя в Армении, Есаян преподавала в Ереванском государственном университете западно-европейскую и армянскую литературу и продолжала писать. Её лекции собирали слушателей со всего города. Этому периоду принадлежат её повесть «Огненная рубашка» (Կրակէ շապիկ, Ереван, 1934; русский перевод: М., 1936), автобиографическая книга «Сады Силидара» (Սիլիհտարի պարտէզները, Ереван, 1935), роман «Барпа Хачик».

Забел Есаян известна и как редактор, литературный критик и переводчик, в частности, она блистательно перевела Метерлинка. В свою очередь, её произведения переводились на английский, болгарский, немецкий, русский, турецкий, французский языки. «Есаян — первая выдающаяся женщина-романист в нашей литературе, чуть ли не самый крепкий мастер романа у нас, наделенная аналитическим умом и даром проникновения в психологию», — отмечал видный армянский писатель Акоп Ошакан.

В 1937 году, во время сталинского террора была арестована по обвинению в национализме и антисоветской агитации. Обстоятельства её смерти не выяснены. Принято считать, что в январе 1939 года Есаян была приговорена к расстрелу, а 8 мая 1939 года приговор был заменен на десять лет ссылки в Сибирь, где она предположительно утонула в 1943 году. Краткая литературная энциклопедия (1964) и Большая советская энциклопедия (1972) в качестве даты и места смерти приводят 1937 г., Ереван.

В 2009 году в Армении о её жизни был снят документальный фильм «В поисках Забел Есаян» (режиссёры Лара Агаронян и Талин Суджян).

Произведения 

 Եսայան Զ., Կեղծ հանճարներ, Կ. Պոլիս, 1910
 Շնորհքով մարդիկ, Կ. Պոլիս, 1907
 Երբ ալյևս չեն սիրեր, Կ. Պոլիս, 1914
 Հոգիս աքսորիալ, Վիեննա, 1922
 Նահանջող ուժեր, Վիեննա, 1922
 Նահանջող ուժեր, Երևան, 1926
 Պրոմեթեոս ազատագրված, Մարսել, 1925
 Կրակե շապիկ, Երևան, 1934
 Սիլիհտարի պարտեզները, Երևան, 1935
 Երկեր, Երևան, 1959

На французском языке 
 L’agonie d’un peuple / auteur(s) : Hayg TOROYAN — [texte recueilli par] Zabel Essayan; témoignage traduit de l’arménien par Marc Nichanian. suivi de La voix et la plume / postface du traducteur. Editeur : Classiques Garnier. Année :	2013. ISBN 9782812408564
 Mon âme en exil / auteur(s) : Zabel ESSAYAN — Traduit de l’arménien par Anahide Drézian et Alice Der Vartanian, Postface de Krikor Beledian. Editeur : Parenthèses. Année :	2012. ISBN 9782863642665
 Dans les ruines — les massacres d’Adana, avril 1909 / auteur(s) : Zabel ESSAYAN — Editeur : Phébus. Année : 2011. ISBN 9782752905031
 Fragments d’Arménie / auteur(s) : Michael J. ARLEN — Jacques DEROGY — Zabel ESSAYAN — Hrant MATEVOSSIAN — RAFFI — Vahan TOTOVENTS — Kostan ZARIAN — textes choisis et présentés par Gérard Chaliand. Editeur : Presses de la Cité. Année :	2007. ISBN 9782258073883
 Les jardins de Silidhar : roman / auteur(s) : Zabel ESSAYAN — trad. de l’arménien par Pierre Ter-Sarkissian. Editeur :	Albin Michel. Année :	1994. ISBN 9782226064165
 L’Univers lumineux de la littérature / auteur(s) : Zabel ESSAYAN — Editeur :	Catholicossat arménien de Cilicie. Année : 1988

Литература 
 Большая Советская Энциклопедия, т. 9. М., 1972.
 Звон колоколов. Страницы западноармянской прозы. Ер., 1989.
 История армянской советской литературы. М., 1966.
 Краткая Литературная Энциклопедия, т. 2. М., 1964.

Примечания

Ссылки 
 Энциклопедия фонда «Хайазг». Есаян Забел
 Газета армян России «Еркрамас», 10.05.2012. С возвращением, Забел
 ImYerevan. Властительница студентов
 Armeniapedia article. Zabel Yesayan
 Forgotten life and work of Zabel Yessayan slowly coming to light
 Zabel Yesayan. First Ottoman-Armenian socialist-feminist pacifist female writer
 

Поэты XIX века
Поэты XX века
Армянские писатели
Армянские поэты
Персоналии:Стамбул
Выпускники Парижского университета
Персоналии, чья дата смерти не установлена